Jan de Sonnaville, Nederlands burgemeester (1917-2002)
 Jan de Sonnaville, Nederlands voetballer; rond 1940 speler bij Vitesse